Виктория Викторовна Сафонова (р. 12 декабря 1946) — советский и российский , , , Доктор педагогических наук, специалист в области методики иноязычного образования, разработчик концепции и общетеоретических основ социокультурного подхода к обучению иностранным языкам. Профессор кафедры лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М. В. Ломоносова.

Генеральный директор научно-исследовательского центра «Еврошкола» (с 1998). С 1993 года участвует в международных проектах по линии Совета Европы. Автор федеральных учебных программ для 1—11 классов по иностранным языкам и учебно-методических комплексов для 8—11 классов школ с углублённым изучением иностранного языка, в которых воплотились идеи социокультурного образования средствами иностранного языка.

Биография

Образование 
Окончила среднюю школу № 1 имени А. В. Кольцова в 1966 года, окончила английское отделение факультета Романо-германской филологии ((Воронежский государственный университет,Воронежского государственного университета)) в 1971 году.

Профессиональная деятельность 
1972—1991 Преподаватель, доцент, старший научный сотрудник кафедры английской филологии Воронежского государственного университета.

1991—1994 Научный сотрудник лаборатории языкового образования Московского института развития образовательных систем.

1994—1998 Заведующая кафедрой иностранных языков и культуроведения Республиканского института повышения квалификации работников образования.

с 1998 г. Генеральный директор научно-исследовательского центра «Еврошкола».

с 1993 г. участвует в международных проектах по линии Совета Европы

с 1994 г. является председателем секции дошкольного обучения, общеобразовательных школ, педагогических колледжей и вузов Научно-методического совета по Иностранным Языкам

с 2013 года является профессором кафедры Лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

Научная деятельность

Научно-исследовательская деятельность 
В. В. Сафоновой были разработаны:
 концепция и общетеоретические основы социокультурного подхода к обучению иностранным языкам, в которых были сформулированы задачи обучения нормам межкультурного общения на иностранном языке;
 влияние социокультурного контекста изучения иностранного языка на возможность реализовать обучающий потенциал различных моделей обучения языкам;
 использование социокульурного подхода к обучению иностранным языкам в школе и в вузе, его социализирующего воздействия на изучение иностранного языка как учебной дисциплины.;
В своих исследованиях В. В. Сафонова часто обращается к спорным вопросам культуроведения, к которым относятся:
 вопросы структуры социокультурной компетенции;
 проблемы выделения общих и отличительных характеристик социокультурной компетенции при интерпретации индивидом фактов неродной культуры и при представлении родной культуры на иностранном языке в инокультурной сред;
 вопросы описания различных уровней владения этой компетенцией в условиях межкультурного общения.

Одновременно с научной деятельностью В. В. Сафонова ведет педагогическую работу в высших учебных заведениях Москвы (МПГУ, МГУ), а также в других городах и регионах РФ.

Федеральные программы и Учебно-методические комплексы 
В. В. Сафонова является автором федеральных учебных программ для 1—11 кл. по иностр. языкам и учебно-методических комплексов для 8—11 кл. школ с углубленным изучением иностранного языка. Теоретические положения социокультурного подхода к изучению иностранного языка также учитывались при разработке национальных стандартов по иностранному языку как учебному предмету в средней школе (2003), при построении новых вузовских учебных программ и курсов по методике обучения иностранным языкам, при разработке пособий по культуроведению для школы и вуза, обучение иностранному языку в контексте диалога культур и цивилизаций;

Учебно-методические комплексы по английскому языку для 8, 9, 10 и 11 классов являют собой серию действующих учебников для школ с углубленным изучением английского языка. Он построен с ориентацией на современные принципы обучения иностранным языкам:
 иноязычное коммуникативное развитие школьников в единстве с их когнитивным и эмоционально-эстетическим развитием;
 иноязычные аутентичные материалы;
 взаимосвязанное обучение основным видам речевой деятельности;
 учёт возрастных интересов и потребностей обучаемых в межкультурном общении;
 интенсификация учебного иноязычного общения;
 обеспечение дидактических условий для самообразования школьников при изучении иностранного языка.

НИЦ «Еврошкола» 
С 1998 года В. В. Сафонова возглавляет научно-исследовательский центр «Еврошкола», в котором ведется работа по исследованию и апробации моделей билингвального и политкультурного развития школьников, включающих международный, национальный, региональный и школьный компоненты языкового и культуроведческого образования учащихся школы. НИЦ «Еврошкола» был создан для интенсификации научных исследований в области обучения языкам международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций и создания инновационной методической и учебной литературы нового поколения, учитывающей как мировые тенденции в развитии языкового образования, так и национальные достижения и приоритеты в гуманитарном образовании России.

Избранная библиография

Примечания

Литература 
 Лингводидактический энциклопедический словарь / Под ред. А. Н. Щукина. М., 2008.
 Воронежская историко-культурная энциклопедия : персоналии / редкол. : О. Г. Ласунский (гл. ред.) [и др.]. — Воронеж : Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2006. — 518, [2] с. : ил.

Преподаватели факультета иностранных языков и регионоведения МГУ